Санд Лејк има више значења:
 Санд Лејк (округ Ајоско, Мичиген)
 Санд Лејк (округ Кент, Мичиген)